Płazy Japonii – przedstawiciele gromady płazów występujący w Japonii. Żyją tam zarówno płazy bezogonowe, jak i płazy ogoniaste.

W Japonii żyje 93 opisanych gatunków płazów, w tym 74 gatunki endemiczne (stan na 24.07.2020), co czyni Japonię krajem z jedną z najbogatszych batrachofaun w Azji Wschodniej. Japońskim gatunkom płazów zagraża głównie konkurencja ze strony gatunków introdukowanych takich jak ropucha aga czy żaba rycząca. Natomiast chytridiomikoza – grzybicza choroba skóry dziesiątkująca płazie populacje na całym świecie – nie wywiera negatywnego wpływu na japońską batrachofaunę.

Płazy bezogonowe (Anura) 
Japonię zasiedla 45 znanych gatunków płazów bezogonowych, z czego 28 jest gatunkami endemicznymi. Znane gatunki zaliczają się do 6 rodzin:

 Ropuchowate (4 gatunki)
 Dicroglossidae (4 gatunki)
 Rzekotkowate (2 gatunki)
 Wąskopyskowate (1 gatunek)
 Żabowate (25 gatunków)
 Nogolotkowate (9 gatunków)

Ropuchowate (Bufonidae)

Dicroglossidae

Rzekotkowate (Hylidae)

Wąskopyskowate (Microhylidae)

Żabowate (Ranidae)

Nogolotkowate (Rhacophoridae)

Płazy ogoniaste (Caudata) 
Japonię zasiedla 48 znanych gatunków płazów ogoniastych, z czego 46 jest gatunkami endemicznymi.

Znane gatunki zaliczają się do 3 rodzin:

 Skrytoskrzelne (1 gatunek)
 Kątozębne (44 gatunki)
 Salamandrowate (3 gatunki)

Skrytoskrzelne (Cryptobranchidae)

Kątozębne (Hynobiidae)

Salamandrowate (Salamandridae)

Przypisy